Cupa Davis 2001 a fost cea de-a 90-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 30 noiembrie - 2 decembrie și a fost câștigată de Franța care a obținut cel de-al 9-lea titlu al său.

Cupa Mondială 2001

Rezultate

Vezi și
Cupa Davis

2001
Cupa Davis